Chiesa di Santa Giuliana a Caponago
 Chiesa di Santa Giuliana a Moragnano frazione di Tizzano Val Parma
 Chiesa di Santa Giuliana a Padova
 Chiesa ed ex monastero di Santa Giuliana a Perugia
 Chiesa di Santa Giuliana a San Pellegrino di Norcia
 Chiesa di Santa Giuliana a Santa Giuliana, frazione di Levico Terme
 Chiesa di Santa Giuliana a Sternigo, frazione di Baselga di Piné
 Chiesa di Santa Giuliana a San Giovanni di Fassa, frazione di San Giovanni di Fassa
 Chiesa di Santa Giuliana e Beata Vergine del Carmelo a Zelo Surrigone